Економ — фахівець з економічної науки; інша назва — економіст
 Економ — в православних монастирях завідувач господарською частиною
 Економ — прикажчик у шляхетських помістях Великого Князівства Литовського
 Економ — селище, Ібресинський район, Чувашія, Росія

Посилання